Алексе́й Го́лубев:
 Голубев, Алексей Дмитриевич (род. 1976) — российский автогонщик.
 Голубев, Алексей Константинович (род. 1978) — российский и казахстанский продюсер и режиссёр.
 Голубев, Алексей Степанович (Ермоген; 1896—1978) — архиепископ Калужский и Боровский.